Příjmení Merz nosí více významných osobností:

 Alfred Merz (1880–1925) – rakouský geograf a oceánograf
 Matthias Merz (* 1984) – švýcarský běžec a reprezentant
 Klaus Merz (* 1945) – švýcarský básník a spisovatel – prozaik

Externí odkazy